Als Europameisterschaft 1962 oder EM 1962 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1962 stattfanden:

 Baseball-Europameisterschaft 1962 in den Niederlanden
 Dreiband-Europameisterschaft 1962 in Kaatsheuvel (Niederlande)
 Eishockey-Europameisterschaft 1962 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1962 in Colorado Springs und Denver (USA)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1962 in Genf (Schweiz)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1962 in Oslo (Norwegen)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1962 in Budapest (Ungarn)
 Judo-Europameisterschaften der Männer 1962 in Essen (Deutschland)
 Leichtathletik-Europameisterschaften 1962 in Belgrad (Jugoslawien)
 Orientierungslauf-Europameisterschaften 1962 in Løten (Norwegen)
 Ruder-Europameisterschaften 1962 in Ost-Berlin (DDR)
 Schwimmeuropameisterschaften 1962 in Leipzig (DDR)
 Tischtennis-Europameisterschaft 1962 in West-Berlin (Deutschland)
 Wasserball-Europameisterschaft 1962 in Leipzig (DDR)

!Europameisterschaft
1962